Subversion:

 Subversion — свободная централизованная система управления версиями.
 Subversion — название будущей игры от Introversion Software.